Burg Stein, Schloss Stein, Ruine Stein ist der Name folgender Bauten:

Deutschland:
 Burg Stein (Enzkreis) in Baden-Württemberg
 Burgstall Stein, fast gänzlich abgegangene Burg unbekannten Namens über dem Donautal, Baden-Württemberg
 Ruine Stein (Hohenlohe), Burgruine bei Westernhausen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Schloss Stein an der Traun, Bayern
 Burg Stein an der Pfreimd, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Burg Stein (Gefrees), Burganlage bei Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Burgstall Stein (Pegnitz), abgegangene Burg im Stadtteil Stein der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Faberschloss in Stein (Mittelfranken), Bayern
 Burg Stein (Hessen) in Biblis-Nordheim, Hessen
 Burg Bosselstein, Burgruine bei Idar-Oberstein, Rheinland-Pfalz 
 Turmhügel Stein (Lichtenfels), Bayern
 Steinsche Burg, Stammsitz der Reichsfreiherren vom Stein, Nassau, Rheinland-Pfalz
 Steinsches Schloss (Nassau), Nassau, Rheinland-Pfalz
 Steinkallenfels, Burgengruppe bei Kirn, Rheinland-Pfalz
 Burg Stein (Sachsen) in Hartenstein an der Zwickauer Mulde
 Burg Stein (Thüringen) in Lengenfeld unterm Stein
 Ruine Burg Stein, Burgruine bei Ranis, Thüringen
 Ruine Stein (Sachsen), eine Burgruine an der Talsperre Pirk bei Oelsnitz im Vogtlandkreis in Sachsen

Österreich:
 Schloss Stein (Dellach im Drautal), Stein im Drautal, bei Dellach im Drautal, Kärnten
 Burg Stein (St. Kanzian), Stein im Jauntal, ehemalige Burg bei St. Kanzian am Klopeinersee in Kärnten (Reste wurden für die Pfarrkirche Stein im Jauntal verwendet)
 Burg Stein (Sankt Georgen), Stein im Lavanttal, Burgruine in Steinberg-Oberhaus, Marktgemeinde Sankt Georgen im Lavanttal, Kärnten
 Burg Stein (Reichersberg), ehemalige Burg bei Reichersberg, Oberösterreich
 Schloss Stein (St. Marien), abgegangene Anlage im Ortsteil Stein von St. Marien in Oberösterreich
 Ruine Steinschloss, Burgruine über dem Murtal, Steiermark
 Ruine Stein an der Donau, in der Katastralgemeinde Stein in der Statutarstadt Krems an der Donau, Niederösterreich
 Schloss Stein (Fehring), Schlossanlage in Petzelsdorf (Gemeinde Fehring), Steiermark

Schweiz:
 Ruine Stein, Baden, Kanton Aargau
 Burg Stein (Rheinfelden) auf dem Rhein zwischen Rheinfelden (Baden) und Rheinfelden (AG)

Frankreich:
 Burg Girsberg im Elsass
 Château de la Roche (Burg Stein, Steinschloss), Elsass

Italien:
 Burg Stein am Ritten, Burgruine zwischen Klobenstein und Unterinn in Südtirol

Tschechien:
 Burg Kámen in Kámen u Pacova, Tschechien

Siehe auch:
 Burgstall bei Stein an der Pfreimd
 Burgstein (Begriffsklärung), Burg Stain, Haus Stein
 Burg Schloss am Stein
 Faberschloss (Steiner Schloss), Stein, Bayern
 Schlossstein, Ruine Steinschloss, Steinenschloss
 Schloss Gross Stein